Райсигер, Кристиан Готлиб (1762–1825), отец Карла Готлиба и Фридриха Августа, кантор и органист:
 Райсигер, Карл Готлиб (1798—1859) ― немецкий композитор, дирижёр и пианист.
 Райсигер, Фридрих Август (1809—1883) — немецкий композитор, дирижёр и органист.

Примечания